814 Tauris – asteroide della fascia principale
 I.B. Tauris – casa editrice britannica indipendente
 Tauris – altra denominazione della Tauride